Клонування — синонім копіювання будь-яких об'єктів. У деяких областях має специфічні значения: В біології:
 Клонування (біотехнологія)
 Безстатеве розмноження

В інформатиці:
 Клон (інформатика) — система або структуровані дані, отримані шляхом запозичення інженерних рішень.

Див. також 
 Клон
 Клонування людини

Клонування